«Го́род мастеро́в» — советский художественный фильм-сказка 1965 года, снятый по мотивам пьесы Тамары Габбе на киностудии «Беларусьфильм». В основе сюжета картины лежат реальные факты борьбы западноевропейских городских коммун с феодалами в XII—XV веках. Фильм значительно отличается от пьесы.

Сюжет 
Действие фильма происходит в средневековом европейском городе. Захватчики под предводительством злого герцога де Маликорна внезапно напали на Вольный город Мастеров и поработили его, установив жестокие порядки. Группе горожан удалось сбежать из-под власти герцога в близлежащие леса для подготовки к решающему бою. Свободолюбивому горбуну-метельщику по имени Караколь, тайно влюблённому в прекрасную золотошвейку Веронику, предсказано освободить город и жениться на любимой.

В главных ролях 
 Георгий Лапето — Караколь (он же Жильберт), метельщик-горбун (озвучивает Игорь Ясулович)
 Марианна Вертинская — Вероника, золотошвейка и дочь мастера Фирена
 Лев Лемке — герцог де Маликорн, наместник чужеземного короля, завоевавшего город Мастеров
 Савелий Крамаров — Клик-Кляк (он же Нанасс Мушерон), сын бургомистра (озвучивает Георгий Штиль)

В ролях 

 Алексей Барановский
 Зиновий Гердт — художник
 Леонид Каневский — начальник тайной полиции
 Игорь Комаров — Гильом Готшальк, советник герцога
 Владимир Козлов
 Олег Каравайчук — дядюшка Тимолле, музыкант (в титрах как «О. Коравайчук»)
 Р. Коновалов
 Владимир Кремена — дядюшка Нинош, пирожник
 Роберт Мирский
 Карп Мукасян
 Миколас Орбакас — трубочист
 Георгий Тейх — палач
 Елизавета Уварова — бабушка Тафаро, гадалка
 Роман Филиппов — барон
 Николай Харитонов — мастер Фирен, отец Гвена и Вероники
 Юрий Харченко — мастеровой-гончар
 И. Шестаков
 Павел Шпрингфельд — Мушерон, бургомистр, назначенный наместником
 Виталий Щенников — Мартин, кузнец (в титрах как «В. Шенников»)
 Станислав Щукин
 Андрей Юренев — латник
 Игорь Ясулович — Гвен, брат Вероники и лесной стрелок
 Василий Бычков

Не указаны в титрах 
 Вера Кавалерова — девочка с попугаем
 Валерий Носик — эпизод
 Елена Цорн — вокал
 Вячеслав Цюпа — сын мельника

Съёмочная группа 

 Автор сценария — Николай Эрдман
 Постановка Владимира Бычкова
 Операторы: Михаил Ардабьевский, Александр Княжинский
 Художник-постановщик — Александр Бойм
 Композитор — Олег Каравайчук
 Звукооператор — Семён Шухман
 Режиссёры: Николай Калинин, Юрий Филин
 Художник-гримёр — Юрий Фомин
 Художник по костюмам — Алевтина Кавецкая
 Фехтмейстер — К. Чернозёмов
 Ассистенты:
 режиссёра: Юрий Оксаченко, Виктор Сергеев, Виктор Скоробогатов
 оператора: , Николай Строганов, П. Слобин
 художника: Г. Анфилова, А. Анфилов, В. Яковлев
 по монтажу — Вера Коляденко
 Стихи Самуила Маршака, Зиновия Гердта
 Редакторы: А. Лужанин, Н. Лозинская
 Оркестр Ленинградской государственной филармонии
 Дирижёр — Олег Каравайчук
 Директор картины — Аким Жук

Премии 
 Премия за лучший фильм для детей и юношества на II Всесоюзном кинофестивале 1966 года в Киеве.
 Дипломы СК СССР художнику А. Бойму и режиссёру В. Бычкову за лучшее изобразительное решение фильма на VI КФ республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии (Вильнюс, 1966).

Критика 
Фильм получил положительные отзывы. В журнале «Искусство кино» сценарист и поэт Михаил Львовский написал, что «„Город мастеров“ — несомненная удача его создателей». Он особо отмечал, что «цвет становится элементом драматургии фильма». 

Кинокритик Виктор Орлов в журнале «Советский экран» оценивал фильм следующим образом: «… фильм „Город мастеров“ производит впечатление самое естественное, органичное, самое безукоризненное…». Он также отмечал: «Цвета, краски фильма великолепны, щедры, неожиданны. Но они нигде не переходят невидимой границы, на которой написано: „вкус“. Да, вот где на месте несколько старомодное, но очень объёмное определение „пиршество красок“».

Киновед Дмитрий Писаревский выделял фильм среди работ студии «Беларусьфильм» и удач детской советской кинематографии. Он отмечал, что «фильм подлинно живописен». Он также писал: «К успеху режиссёрского и изобразительного решения картины нужно добавить эмоциональность её музыки, отличные стихи С. Маршака».  

В книге «История белорусского кино» констатировалось, что «фильм стал заметным явлением в советском киноискусстве».

Примечания

Литература 
 
 
 Орлова Т. Сказка, в которой всё — правда // Советская Белоруссия, 13 марта 1966

Ссылки 

 «Город мастеров» — kino-teatr.ru
 Город мастеров (1965) на kinogo

Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Владимира Бычкова
Фильмы СССР 1965 года
Фильмы по сценариям Николая Эрдмана
Фильмы-сказки СССР
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Экранизации произведений Тамары Габбе
Фильмы о революции